

Patronymes 

 Amico Bignami (1862-1919) : médecin italien ;
 Giovanni Bignami (1944-2017) : astrophysicien italien ;
 Jeanne Bignami-Odier (1902-1989) : auteure et théologienne française ;
  (1955) : journaliste italien
  (1914-1989) : luthier italien.
  (1841-1929) : peintre italien.

Autres 
Bignami peut également désigner :
 Bignami : une station du métro de Milan ;
  : maison d'édition italienne.

Patronyme italien